Az Úrvalsdeild 1996-os szezonja volt a bajnokság nyolcvanötödik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 

 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1996

1996
Izland 1